ou U-103 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale :
 L'Unterseeboot 103, de type Mittel U a été construit en 1917 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale avant de coulé en mai 1918.
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
 UB-103, un sous-marin de Type UB III lancé en 1917 et qui a coulé en 
 UC-103, un sous-marin de Type UC II lancé en 1918 et qui s'est rendu en 
 L'Unterseeboot 103 a été construit en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être retiré du service en mars 1944.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1940